Karavan kan syfta på:

 Karavan, grupp av resande med packdjur eller fordon som färdas genom områden där inga banade vägar finns.

Kultur 
 Karavan (tidskrift), svenska tidskrift om litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika.
 Karavan (tidskrift 1934–1935), svenska modernistisk litteraturtidskrift utgiven av Bonniers
 Karawane, dikt från 1916 av Hugo Ball

Geografi

Kirgizistan 

 Kerben, Kirgizistan, tidigare Karavan, ort i Zjalal-Abad, Aksyjskij Rajon, 
 Karavan (ort), Batken, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar